Долговский — название населённых пунктов в России:
 Долговский — хутор в Алексеевском районе Волгоградской области.
 Долговский — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области.
 Долговский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Долговский — посёлок в Коченёвском районе Новосибирской области, упразднён в 1971 г.

См. также 
 Долговский сельсовет